Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1954 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze/15 km) 

Datum: 16. Februar 1954: Springen / 17. Februar 1954: Langlauf (inkludiert in den 15-km-Speziallanglauf)

Teilnehmer: 33 gestartet; 30 gewertet;

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 11-16
 FIS 16-02-1954, Offizielle Rangliste, Kombiniert Sprunglauf
 FIS 17-02-1954, Offizielle Rangliste, Kombinierte Wettkampf
 Sverre Stenersen & Co. i søndagsfavorittenes roller, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Den store norske triumfen i Falun: Kort prosess - fem lange!, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1954, s. 1.7, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Skioversikt: Endelig kunne man puste lettet ut, Sportsmanden (norwegisch) vom 22. Februar 1954, s. 6-7, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Einzelnachweise 

Nordische Kombination Manner
Manner 1954
Sportveranstaltung in Falun
Sportveranstaltung 1954